WBR steht für:
 Warner Bros. Records, eine US-amerikanische Musiklabel

WBR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Białobrzeski in der Woiwodschaft Masowien

Abkürzung